Енбекши (с  — Труженик) — название населённых пунктов в Казахстане:

 Енбекши — село в Темирском районе Актюбинской области.
 Енбекши — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Енбекши (быв. Биокомбинат) — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Енбекши — упразднённое село в Панфиловском районе Алматинской области (Жаркентская городская администрация).
 Енбекши — село в Панфиловском районе Алматинской области (Талдинский сельский округ).
 Енбекши — село в Рыскуловском районе Жамбылской области.
Енбекши — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Енбекши — село в Шиелийском районе Кызылординской области.
 Енбекши — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Енбекши — село в Майском районе Павлодарской области.
 Енбекши — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Енбекши — село в Казыгуртском районе Туркестанской области.
 Енбекши — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
Енбекши — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Енбекши — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Енбекши — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
 Енбекши — до 1999 г. название села Пакентай Арапов в подчинении городской администрации Арыса Туркестанской области.
 Енбекши —прежнее название села Жумекен в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Енбекши —прежнее название села Жамбыл в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Енбекши — до 2001 г. название села Корикты в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Енбекши — до 1997 г. название села Кызылкум в Жетысайском районе Туркестанской области.

См. также 

 Энбекши